Пектубаевское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Новоторъяльском районе Марий Эл Российской Федерации.

Административный центр — село Пектубаево.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Республики Марий Эл от 18 июня 2004 года № 15-З «О статусе, границах и составе муниципальных районов, городских округов в Республике Марий Эл».

С 1 апреля 2009 года в состав Пектубаевского сельского поселения вошли населённые пункты, ранее входившие в состав упразднённых сельских поселений Елембаевское и Шуринское.

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Новоторъяльского района
Сельские поселения Марий Эл